Майо́тта (, комор. Maore) — заморский регион () и одновременно заморский департамент (, или ) Франции (с 31 марта 2011 года). Регион с 1976 года является спорной территорией между Францией и Коморами, согласно конституции которых Майотта имеет статус автономного острова. Генеральная Ассамблея ООН признаёт права государства Союз Коморских Островов на остров Майотта (Маоре).

Регион расположен в Мозамбикском проливе, в западной части Индийского океана, между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром.

Состоит из главного острова, Майотта (Маоре), меньшего по размерам острова Паманзи и нескольких других крошечных островков. Географически относится к Коморским островам.

Площадь региона — 376 км², население — 246 489 человек (2016), плотность — 657 чел./км², ВВП по ППС на душу населения — €9100 (2015).

 Валюта — Евро (EUR, код 978).
 Часовой пояс — UTC+3.
 Телефонный код — 262.
 Интернет-домен — .yt
 Код ISO — YT

География 

Главный остров — Майотта (Маоре), геологически старейший в составе Коморских островов, протяженность — 39 км, ширина — 22 км, высочайшая точка — гора Бенара (, 660 м). Из-за вулканического происхождения в некоторых районах почвы достаточно плодородны. Коралловый риф, окружающий большую часть острова, обеспечивает его рыбой и защищает местные суда.

Город Дзаудзи (), расположенный на Паманзи, был столицей Коморских Островов до 1968 года. Майотта является обособленным членом Комиссии Индийского Океана (), отдельно от Коморских Островов.

Климат 
Майотта имеет морской тропический климат. Выделяют 2 сезона: влажный и тёплый — с ноября по апрель, и сухой прохладный — в остальные месяцы. Средняя температура воздуха колеблется от +24 °С до +27 °C, а в жару достигает отметки +36 °С. Среднегодовое количество осадков — от 1100 мм в центре до 3000 мм на склонах гор и прибрежной равнине. Относительная влажность воздуха — до 85 %.

История 

Около 1500 года арабы, обосновавшиеся на Коморских островах, основали султанат Маоре или Маути (впоследствии интерпретированное французами, как Майотта).

В 1503 на Майотту высадились португальские путешественники, однако так и не основали здесь колонию.

В 1832 острова завоёваны мадагаскарским королём; в 1833 завоеваны соседним султанатом Мвали; 19 ноября 1835 перешли под управление султаната Ндзувани, но в 1836, во главе с последним местным султаном, снова получили независимость.

Майотта стала протекторатом Франции в 1843 году — значительно раньше, чем остальные Коморские острова (в 1886—1892 годах).

С 1909 года Коморские острова стали колонией Франции (с 1912 — в составе колонии Мадагаскар).

В 1946 году Коморские острова, отделённые от Мадагаскара, получили статус заморской территории Франции.

В 1961 году создана палата депутатов (местный парламент), правительственный совет (местное правительство), формировавшиеся из местных жителей. Образовались местные партии. На Майотте с 1962 года действовало Движение народа маоре, требовавшее для острова статуса заморского департамента Франции.

С 1968 года в ведении Франции остались только вопросы финансов, обороны, внешних отношений Коморских островов.

На референдуме по вопросу независимости Комор в декабре 1974 года большинство жителей архипелага высказалось положительно. Из них 96 % жителей островов Анжуан, Гранд-Комор и Мохели проголосовали «за» его отделение от Франции, а 64 % населения острова Майотта — «против». В ноябре 1975 года Коморы были приняты в ООН в составе четырёх островов как единое государство. Франция, признав независимость Коморских Островов, в одностороннем порядке закрепила за островом Майотта статус своей «территориальной единицы».

В 1976 после получения независимости Коморскими Островами, Франция наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о предоставлении независимости Майотте, мотивируя это результатами референдума на острове (обособляя его от всего архипелага в целом). Результаты референдума были отчасти связаны с опасениями жителей Майотты, особенно местных христиан, что остров станет частью исламского государства, провозглашение которого ожидалось на Коморских Островах (состоялось в октябре 1978). Позиция Комор основывалась на суммарных итогах референдума по всему архипелагу в целом. 6 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея ООН признала права государства Коморских Островов на остров Майотта (Маоре).

29 марта 2009 жители острова Майотта на референдуме большинством голосов проголосовали за то, чтобы остров стал департаментом Франции. «За» высказались 95,2 % избирателей из 61 % жителей Майотты, принявших участие в голосовании.

Окончательно статус департамента Майотта получила 31 марта 2011 года и стала, таким образом, 101 департаментом Франции.

«Департаментализация» предусматривает сращивание социальной и налоговой систем, создание кадастра земель, пересмотр и коррекцию гражданского кодекса Майотты. По оценкам государственного секретаря по заморским территориям Ива Жего (Yves Jego), полная интеграция займёт 20—25 лет и обойдётся в 200 миллионов евро. Превращение в заморский департамент Франции повлечёт за собой кардинальные изменения в укладе жизни островитян. Им придётся отказаться от многожёнства, кроме того, будут существенно урезаны полномочия мусульманских судей, или «кади».

Представители властей Союза Коморских Островов настороженно отнеслись к референдуму на Майотте, который фактически лишает их возможности создать единое государство из всех Коморских островов. Они обвинили Францию в проведении колониальной политики.

Коморы сохраняют претензии на остров Майотта (Маоре), считая его неотъемлемой частью и одним из 4-х автономных островов государства Союз Коморских Островов.

Политическое устройство 
Майотта управляется префектом, назначаемым президентом Франции.

Имеется Генеральный совет (19 членов, избираются населением раз в 3 года).

Население Майотты избирает 1 сенатора Франции и 1 депутата Национального собрания Франции.

Политические партии:

 Федерация маорцев — 9 мест в Генеральном совете;
 Движение за статус департамента для Майотты — 6 мест;
 Обновлённая коммунистическая партия Майотты — 2 места;
 Народное Движение маорцев — 1 место;

В Генеральном совете также 1 независимый левый.

Непредставленные в Генеральном совете партии — Социалистическая партия (местное отделение ФСП), Альянс за демократию, Демократический Фронт, Союз за французскую демократию.

Административное деление 

Административно Майотта делится на 17 коммун:

Население 
Численность населения — 246 489 (2016).

Плотность населения — 657 чел./км²;

Годовой прирост — 3,2 % (8-е место в мире);

Рождаемость — 38,8 на 1000 (уровень фертильности — 5,4 рождений на женщину);

Смертность — 7,1 на 1000;

Средняя продолжительность жизни — 61 год у мужчин, 66 лет у женщин.

Этнический состав — коморцы или маоре (потомки арабов, смешавшихся с малагасийцами и неграми).

Языки — коморский язык () как ответвление суахили; буши. По данным международной организации франкоязычных стран (МОФ) на 2022 год 63 % населения владеет французским языком.

Религии — мусульмане 97 %, христиане (в основном католики) 3 %.

Экономика 
Денежная единица — евро.

В 2015 году номинальный внутренний валовой продукт (ВВП) Майотты составил 2,25 млрд евро, по паритету покупательной способности (ППС) 2,1 млрд евро. В том же году номинальный ВВП на душу население составил 9800

евро, а по ППС 9100 евро, что примерно в 7 раз больше, чем на соседних Коморах, и приблизительно в 4 раза меньше, чем средний показатель французской метрополии за тот же период.

Основная экономическая деятельность — в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Майотта не обеспечивает себя продовольствием и импортирует его, как и промышленные товары, топливо и прочее. Экспорт весьма незначителен — в основном ароматизаторы (ваниль и иланг-иланг), копра, кокосы. Развитие туристического бизнеса затруднено из-за отдалённости острова. Бюджет Майотты поддерживается существенными финансовыми дотациями от Франции.

Примечания

Ссылки 

Коморы
Коморские острова
Острова Франции
 
Спорные территории в Африке
Зависимые территории в Африке
Спорные острова в Африке